Fallujah steht für:

 die irakische Stadt Falludscha
 die US-amerikanische Technical-Death-Metal-Band Fallujah (Band)